Sicherheitstests gibt es
Im Bereich Software, siehe Sicherheitstest (Software)
Im Bereich der Automobilindustrie, siehe Crashtest